Анкоридж ()

Топоніми

США 
 Анкоридж — місто, штат Аляска
 Анкоридж — місто, штат Кентуккі
  — місто, штат Вісконсин
  — переписна місцевість в окрузі Ньюпорт, (США)
  — залізнична станція в центрі Аляскинської залізниці на стику двох основних ліній.
 «Анкоридж» — міжнародний аеропорт імені Теда Стівенса, головний аеропорт штату Аляска, США.

Антарктида 
  — невелика ізольована мілина, пересип, найменша глибина води над якою становить 11 метрів, в затоці , на віддалі приблизно 1 кілометр на північний захід від .
  — невелика затока на узбережжі Інгрід Крістенсен на Землі принцеси Єлизавети в Східній Антарктиці, за півмилі від антарктичної станції Дейвіс.

Музика 
  — професійний симфонічний оркестр в місті Анкориджі, штат Аляска.
  — пісня американської співачки та автора пісень Мішель Шокед, з її першого студійного альбому «Short Sharp Shocked» 1988 року.

Інше 
  — серія з 5 американських десантних кораблів-доків, побудованих у 1965—1972 роках, що використовувалися до 2003 року.
  — професійна баскетбольна команда, що базувалася в Анкориджі, штат Аляска, з 1977 по 1982 рік.